Veliko jezero (Plitvička jezera)
 Veliko jezero (Mljet)